{"properties":{"stroke-width":2,"stroke":"#ff0000","title":"ExpandTemplates"},"type":"ExternalData","service":"geoline","ids":"Q1455081"}
Автомобильная дорога А-147 (до 31 декабря 2017 года — М-27) — автомобильная дорога федерального значения М-4 «Дон» — Джубга — Туапсе — Сочи — Адлер (государственная граница с Абхазией). Протяжённость дороги составляет 217 км. Дорога начинается с ответвления от автодороги М-4 «Дон», в 4 км от Джубги, проходит через Джубгу, Туапсе, Лазаревское, Сочи, заканчивается на границе с Республикой Абхазия (МАПП «Адлер»), в которой продолжается автодорогой М-1, идущий через Сухум до границы с Грузией (продолжение на Тбилиси — грузинская автодорога А-6). Дорога входит в состав европейского маршрута . Реконструирована после 2014 года.

Трасса проходит в условиях субтропического климата с мягкой зимой и жарким летом. В Лазаревском районе города Сочи трасса проходит по виадуку «Зубова щель». По трассе А-147 есть АЗС «Газпромнефть», «Газпром» и «Лукойл».

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Виноградная – Донская (транспортная развязка)

 Описание дороги А-147
 Фотографии трассы А-147 
 
 

М27 (автодорога)